Betanija, hrvatski kršćanski list za bolesnike. Izlazi pet puta godišnje. Izlazi od 1969. godine. Izdaje ju Nadbiskupski duhovni stol iz Zagreba i Caritas Zagrebačke nadbiskupije. Prvi urednik bio je Ivan Bošnjak i poslije Jelena Brajša.

Izvori 
 Impresum
 

Hrvatski katolički tisak
Zagrebački tisak
Zagrebačka nadbiskupija